Goussev (masculin) et Gousseva (féminin), en russe  et  (transcriptions anglaises : Gusev et Guseva), sont les deux formes d'un nom de famille russe.

Sciences et techniques 
 Goussev est un cratère d'impact sur Mars.

Nom de famille

Goussev 
 Alexandre Vladimirovitch Goussev (1917-1999), un parasitologue russe ;
 Aleksandr Goussev (1947-2020), un joueur de hockey sur glace russe ;
 Matveï Goussev (1826-1866), un astronome russe ;
 Nikita Goussev (né en 1992), un joueur de hockey sur glace russe ;
 Nikolaï Ivanovitch Goussev (1897-1962), un lieutenant général soviétique ;
 Nikolaï Nikolaïevitch Goussev (1882-1967), un critique  littéraire , secrétaire de Léon Tolstoï ;
 Rolan Goussev (né en 1977), un joueur de football russe ;
 Sergueï Goussev (né en 1975), un joueur de hockey sur glace russe ;
 Victor Goussev (1909-1944), un poète russe et soviétique ;
 Vladimir Goussev (né en 1982), un coureur cycliste russe ;

Gousseva 
 Klara Gousseva (1937-2019), une patineuse de vitesse soviétique ;
 Natalia Gousseva (née en 1972), une actrice soviétique ;
 Natalia Gousseva (née en 1982), une biathlète russe.

Toponyme 
 Goussev est une ville de l'oblast de Kaliningrad, en Russie ;

Patronyme russe